Michetti ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Paolo Michetti (1851–1929), italienischer Maler
 Gabriela Michetti (* 1965), argentinische Politikerin
 Gaetano Michetti (1922–2007), römisch-katholischer Bischof von Pesaro
 Nicola Michetti (um 1680–1758/1759), italienischer Architekt